Der Katalog (, английский вариант названия: The Catalogue) — бокс-сет, коллекция ремастированных альбомов германской электронной группы Kraftwerk, начиная с Autobahn (1974). Издан в 2009 году.

Концепция переиздания заключалась в переводе оригинальных аналоговых записей в цифровой формат и последующем ремастеринге. Этим проектом группа была занята с конца 90-х гг., однако переиздание по разным причинам откладывалось (некоторые винят в этом перфекционизм участников коллектива, редко довольных результатами своей работы).

Стоит отметить, что все классические альбомы группы до того времени существовали в формате компакт-дисков, выпущенных в с 1986-го по 1995-й год фирмами Capitol и EMI. Переиздания альбомов в рамках Der Katalog отличаются по оформлению: почти все лицевые обложки заменены на новые, также прилагаются буклеты с коллекцией реставрированых фотографий и оригинального оформления альбомов, включая неизданную графику.

Der Katalog выпущен в октябре 2009 года в виде большого бокса с 8 компакт-дисками и крупноформатными буклетами, а также в виде отдельных компакт-дисков и виниловых пластинок. В 2004 году был выпущен ограниченный промовариант под названием 12345678 в виде 8 дисков в тонких конвертах, который имеет заметные отличия по звуку. Ремастеры 2009 года подверглись крайне жесткой критике слушателей из-за большого количества звуковых дефектов, недопустимых при профессиональной работе со звуком.

Выпуском Der Katalog занялся британский лейбл Mute, шефом которого является Дэниел Миллер. В 2006-м году на аукционе Ebay Миллер приобрел самый первый вокодер группы, изготовленный в 1973-м году и использованный в альбомах Ralf & Florian и Autobahn.

Список альбомов 
 «Autobahn» (1974)
 «Radio-Aktivität» (1975)
 «Trans-Europa Express» (1977)
 «Die Mensch-Maschine» (1978)
 «Computerwelt» (1981)
 «Techno Pop» (1986)
 «The Mix» (1991)
 «Tour De France» (2003)

Примечания 

Katalog
Бокс-сеты